Ryszard Olesiński (ur. 1954) – aktor dubbingowy
 Ryszard Olesiński (ur. 1954) – gitarzysta rockowy